Nogales (doslova „ořešáky“) může znamenat:

 Nogales (Chile) – město v Chile
 Nogales (Sonora) (Heroica Nogales) – město v Mexiku
 Nogales (Veracruz) – město v Mexiku
 Nogales (Badajoz) – obec ve Španělsku
 Los Nogales (Lugo) – obec ve Španělsku
 Nogales (Arizona) – město v USA

Externí odkazy